Че́ховский райо́н — название бывших административных единиц РСФСР и современной России, существовавших в разное время.

 Чеховский район — район в Московской области РСФСР и современной России, существовавший с 1954 по 2017 год.
 Чеховский район — район с центром в городе Чехов, существовавший в Сахалинской области РСФСР с 1946 по 1963 год.